La Chinoise steht für
 La Chinoise, Film von Jean-Luc Godard, deutscher Titel: Die Chinesin
 La Chinoise (Buch)
 La Chinoise (Teigware)